Mayview ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mayview (Arkansas)
 Mayview (Illinois)
 Mayview (Missouri)
 Mayview (Washington)
 Mayview Heights (Tennessee)
 Mayview Park (North Carolina)